Приморски рејон може да се односи на:

 Приморски рејон у Архангелској области у Руској Федерацији;
 Приморски рејон у Запорошкој области у Украјини;
 Приморски рејон у Лењинградској области у Руској Федерацији;
 Приморски рејон у Доњечкој области у Украјини;
 Приморски рејон у Краснодарској Покрајини у Руској Федерацији;
 Приморски рејон, административно-територијална јединица Санкт Петербурга у Руској Федерацији;
 Приморски рејон, градска четврт у граду Одеса у Украјини;
 Приморски рејон у Архангелској области у Руској Федерацији;
 Приморски рејон на Криму.